Couch (englisch ‚couch‘ ‚Sofa‘) steht für:
 Couch, Sitzmöbel, siehe Sofa
 Couch (Band), deutsche Band
 Couch (Film), US-amerikanischer Film von Andy Warhol (1966)
 Couch (Zeitschrift), deutsche Zeitschrift

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Couch (Missouri)
 Couch (West Virginia)

im NRHP gelistete Objekte:
 Couch Family Investment Development, in Portland, Oregon, ID-Nr. 80003362
 Couch-Artrip House, in Southside, West Virginia, ID-Nr. 84003623
 Couch-Marshall House, in Magnolia, Arkansas, ID-Nr. 92000955

Couch ist der Familienname folgender Personen:
 Arthur Quiller-Couch (1863–1944), britischer Schriftsteller und Kritiker
 Darius N. Couch (1822–1897), US-amerikanischer Generalmajor
 Jonathan Couch (1789–1870), britischer Naturkundler
 John Couch Adams (1819–1892), britischer Mathematiker und Astronom
 Lionel Couch  (1913–1989), britischer Artdirector
 Liz Couch (* 1974), neuseeländische Skeletonpilotin
 Matthew Couch (* 1974), englischer Snookerspieler
 Richard Quiller Couch (1816–1863), britischer Naturforscher
 Sharon Couch-Jewell (* 1969), US-amerikanische Leichtathletin 
 Tim Couch (* 1977), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Tonia Couch (* 1989), britische Wasserspringerin

Siehe auch:
 CouchDB, NoSQL-Datenbank
 Sofa (Begriffsklärung)